Сајпрес има више значења:
 Сајпрес (Калифорнија)
 Сајпрес (Илиноис)